Vespula flaviceps — вид семейства настоящих ос.

Распространение 
Восточная Палеарктика и Индомалайская область. Дальний Восток России (Амурская область, юг Хабаровского и Приморского края, Сахалин), Корея, Япония, Китай, Индокитай, Индия, Непал (Matsumura, 1911; Курзенко, 1995, 2004).

Описание 

Общественные осы, строящие «бумажные» гнезда.

Примечания

Литература 
 Dubatolov, V.V. 1998. Social wasps (Hymenoptera, Vespidae: Polistinae, Vespinae) of Siberia in the collection of Siberian Zoological Museum. - Far Eastern Entomologist 57: 1-11.
 Курзенко Н.В. 1995. Fam. Vespidae. С.264-324. В кн.: Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Ч. 1. — СПб.: Наука, 1995. — 606 с.
 Yamane, Sk., Wagner, R.E., Yamane, S. 1980. A tentative revision of the subgenus Paravespula of Eastern Asia (Hymenoptera, Vespidae). - Insecta Matsumurana 19: 1-46.

Ссылки 

Осы бумажные
Животные, описанные в 1870 году